IJsbeer (Ursus maritimus), een berensoort
 IJsberen (werkwoord), continu heen en weer lopen
 Winterzwemmen